Skalky mohou být:

množné číslo od slova skalka

hory a pohoří
 Skalky (735 m) – nejvyšší bod Drahanské vrchoviny 
 Skalky (Šumava) (1126 m) – hora na Šumavě
 Skalky (Úštěcká pahorkatina) (338 m) – vrch u vsi Třebutičky
 Skalky (Malá Fatra) (1191 m) – vrchol na hlavním hřebeni Lúčanské Malé Fatry  
 Skalky (geomorfologický podcelek) (778 m) – slovenský horský podcelek v pohoří Súlovské vrchy

přírodní objekty 
 Sedlecké Skalky nebo také Skalky u Sedlece – chráněné naleziště nedaleko od Mikulova (při státní hranici s Rakouskem)
 Skalky (přírodní památka, okres Prostějov) – přírodní památka v okrese Prostějov
 Skalky (přírodní památka, okres Znojmo) – přírodní památka v okrese Znojmo
 Skalky (přírodní památka, okres Uherské Hradiště) – přírodní památka v okrese Uherské Hradiště
 Skalky na Sádku – přírodní památka v okrese Domažlice
 Skalky skřítků – přírodní památka v Doupovských horách
 Skalky u Hulína – přírodní památka v okrese Kroměříž
 Skalky u Přehrady – přírodní památka v okrese Brno-město, u Brněnské přehrady na řece Svratce
 Skalky u Třebutiček – chráněné území v okrese Litoměřice u vsi Třebutičky
 Petřín (přírodní památka), dříve Petřínské skalky – přírodní památka v Praze na Petříně

Související články 
 Skála (rozcestník) 
 Skalice
 Skalička
 Skály